Angelus Roegiers, Belgisch politicus en brouwer
 Herman Roegiers, Belgisch politicus en brouwer
 Jan Roegiers (historicus), Belgisch historicus en hoogleraar
 Jan Roegiers (politicus), Belgisch politicus
 Mariëtte Roegiers, echtgenote van de Belgische zanger Eddy Wally
 Raymond Roegiers, Belgisch politicus en brouwer
 Willy Roegiers, Belgisch politicus

Zie ook 
 Brouwerij Roegiers (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam